Попис становништва бивше општине Шибеник, по насељеним местима, 1991.

Општина Шибеник

 површина: 1.020 -{km²}-
 бр. становника: 85.002
 бр. насељених места: 87

Апсолутна етничка већина:
 
 

Релативна етничка већина:

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857—2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Шибеник
Демографија